Partido Popular Socialista puede referirse a:

 El Partido Popular Socialista, de Brasil.
 El Partido Popular Socialista, de Dinamarca.
 El Partido Popular Socialista, de México.